Суперкубок Литви з футболу 2019 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 лютого 2019 року між чемпіоном Литви клубом Судува та володарем кубка Литви клубом Жальгіріс (Вільнюс).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2019
Литва
2019 у литовському спорті